A The Devil You Know az Odaát című televíziós sorozat ötödik évadának huszadik epizódja.

Cselekmény 

Pestisnek köszönhetően, mindenütt sertésinfluenza üti fel a fejét. Dean és Sam Nyugat-Nevadában keresnek nyomokat a lovas után, ám hiába. Miután a visszaúton Bobby-tól telefonon azt a tanácsot kapják, hogy kelet felé menjenek, az autóban Crowley jelenik meg, mire Dean lefékez, Sam pedig a démonölő tőrrel a váratlan vendégre tör. A démonnak sikerül meggyőznie a fivéreket, hogy segítségükre lehet Pestis megtalálásában, így társul hozzájuk, és egy elhagyatott házhoz viszi őket, ahol letáboroznak.

Crowley elmondja, hogy egy mágikus érme segítségével akadt Deanékre, amit korábban inasa rejtett az Impalába, és annak köszönhetően hallotta is eddigi beszélgetéseiket. Azt tanácsolja, raboljanak el egy démont, aki kapcsolatban áll a lovasokkal, és tudja, hogy merre tartanak. Ő az a démon, aki együtt dolgozik Pestissel; míg utóbbi fertőz, ő gyógyszercégén keresztül elterjeszti az ellenanyagot, mely valójában a Croatoan vírus. Crowley azonban csak Deant viszi magával, Samet pedig maradásra parancsolja, ugyanis nem tűri, hogy az nem bízik benne és az életére akar törni. Mialatt Sam újra beszél Bobby-val telefonon, a Sátán visszazárásával kapcsolatosan, a két újdonsült barát a Niveus Gyógyszergyár irodaházához megy, ahol Crowley beteleportál az épületbe, és a démonölő tőrrel végez a földszinten őrködő démoni testőrökkel, majd átadja a kést, és egyedül indítja Deant útnak az emeletre. A liftből kiszállva, a fiú is megöl egy őrszemet, ám amint szembekerül az irodájában dolgozgató célponttal, a lifttel kénytelen visszamenekülni a földszintre, ugyanis ellenfele rendesen elkezdi verni. Odalenn Crowley siet a segítségére; egy ördögcsapdát ábrázoló zsákot húz a bestia fejére, így az a fogságába esik. Mialatt úton vannak a menedékházhoz, Crowley elárulja Deannek, Sam már ismeri túszukat. Valóban így is van: a démon egy Brady nevű srác testébe van szállva, aki Sam barátja volt az egyetemen, az többször terelte vissza a jó útra, hiszen akkor még nem tudta, mi is ő valójában. A társaság követeli, árulja el a lovas hollétét, ám a székhez kikötözött gonosztevő nem hajlandó, ugyanis jobban fél Lucifer haragjától, mint fogvatartóitól. Azzal kezd provokációba, hogy felfedi, ő volt az, aki annak idején bemutatta Samnek Jessicát, és ő volt az is, aki azon a bizonyos éjszakán megölte, mindezt Azazel utasítására. Sam hirtelen haragjában meg akarja ölni Brady-t, ezért Dean kirángatja a szobából. Mialatt Crowley eltávozik egy kis időre, Sam bezárja bátyját a mosdóba, és szembenéz Brady-vel, ám fékezi magát, és nem öli meg, ezután pedig Dean is kiengedi. Démon pajtásuk visszatér, és közli túszukkal, most már nyugodtan beszélhet, ugyanis most mészárolt le egy egész démoncsapatot, és az egyetlen túlélővel elhitette, hogy Brady immáron Lucifer ellen van. Nyüszítés töri meg a csendet, Crowley rádöbben, hogy őt is lekövették egy olyan érmével, mellyel ő is a Winchestereket, majd -a fiúk számára láthatatlan- pokolkutya tűnik fel az ajtóban. Mikor a dög támad, Crowley elteleportál, és saját kutyájával tér vissza, melyet nekiugraszt a másiknak. A tesók és a két démon az Imaplával elhagyják a helyszínt, Crowley előtt még odaböki, az ő ebe nagyobb, úgyis az fog győztesen kikerülni a viadalból.

Egy sikátorba beérve, Brady végül elárulja Pestis elkövetkező tartózkodási helyét, így mint aki jól végezte dolgát, Crowley elbúcsúzik, és eltűnik. Távozása után Dean sóval állja el Brady útját, aki ugyan megpróbálja lebeszélni Samet, a fiú nekiesik a démonölő tőrrel, és leszúrja vele egykori barátját.

Bobby otthonában Rufus Turnerrel telefonál Halál hollétének eddigi sikertelen kiderítésével kapcsolatban. A beszélgetés végét követően Crowley bukkan fel, és noha a házigazda puskával rálő, ajánlatot tesz Bobby-nak: ha nekiadja kölcsönbe a lelkét, elárulja, hol találja meg a Halált...

Természetfeletti lények

Crowley

Pestis

Brady-t megszálló démon

Démonok 

A démonokat a folklórban, mitológiában és a vallásban egyaránt olyan természetfeletti lényként, gonosz szellemként írják le, melyeket meg lehet idézni, és irányítani is lehet. Közeledtüket általában elektromos zavarok jelzik, maguk mögött pedig ként hagynak.

Időpontok és helyszínek 

 2010. tavasza
 – Nyugat-Nevada– Sioux Falls, Dél-Dakota

Külső hivatkozások 

 

Odaát